10652 Blaeu
 Willem Blaeu
 Joan Blaeu